Maskelyne ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite in der Ebene des Mare Tranquillitatis, nordwestlich des Kraters Censorinus.
Die Kraterform ist unregelmäßig mit scharfem Rand, das Innere uneben mit Spuren von Rutschungen.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem englischen Hofastronomen Nevil Maskelyne offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Maskelyne auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)